Hesdin ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons im französischen Département Pas-de-Calais:

 Hesdin
 Hesdin-l’Abbé
 Vieil-Hesdin
 Kanton Hesdin

Hesdin ist ein Namensteil von

 Jehan Acart de Hesdin, französischer Dichter